Вошингтон Парк има више значења:
 Вошингтон Парк (Флорида)
 Вошингтон Парк (Аризона)
 Вошингтон Парк (Илиноис)
 Вошингтон Парк (Северна Каролина)